Awanhard Charków – nazwa klubu piłkarskiego Awanhard Charków, który w 1938 roku występował w rozgrywkach Pucharu ZSRR 
 Awanhard Charków - historyczna nazwa klubu piłkarskiego Metalist Charków w latach 1949—1966